Křelovice est un toponyme qui peut désigner :

Křelovice, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Křelovice, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie